wyblinka – rodzaj liny
 wyblinka – węzeł marynarski